|-
|(40001)||1998 HB88|| align=right|14,9|| align=right|2,451|| align=right|0,254|| align=right|8,29|| align=right|3,836||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40002)||1998 HS89|| align=right|14,9|| align=right|2,712|| align=right|0,064|| align=right|6,11|| align=right|4,466||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40003)||1998 HW92|| align=right|15,2|| align=right|3,201|| align=right|0,131|| align=right|1,14|| align=right|5,727||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40004)||1998 HF94|| align=right|15,1|| align=right|2,695|| align=right|0,308|| align=right|6,89|| align=right|4,424||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40005)||1998 HA96|| align=right|15,0|| align=right|2,610|| align=right|0,159|| align=right|14,53|| align=right|4,215||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40006)||1998 HV101|| align=right|15,1|| align=right|2,642|| align=right|0,177|| align=right|5,45|| align=right|4,294||MBA||24. april 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(40007)||1998 HV102|| align=right|14,8|| align=right|2,670|| align=right|0,150|| align=right|9,75|| align=right|4,362||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(40008)||1998 HN111|| align=right|15,3|| align=right|2,475|| align=right|0,161|| align=right|7,43|| align=right|3,893||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40009)||1998 HG119|| align=right|15,0|| align=right|2,612|| align=right|0,173|| align=right|11,07|| align=right|4,221||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40010)||1998 HF122|| align=right|13,3|| align=right|3,127|| align=right|0,142|| align=right|13,18|| align=right|5,530||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40011)||1998 HK123|| align=right|15,1|| align=right|2,567|| align=right|0,070|| align=right|13,51|| align=right|4,113||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40012)||1998 HP123|| align=right|15,4|| align=right|2,539|| align=right|0,196|| align=right|8,89|| align=right|4,045||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40013)||1998 HB124|| align=right|14,8|| align=right|2,531|| align=right|0,188|| align=right|14,44|| align=right|4,025||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40014)||1998 HL124|| align=right|13,6|| align=right|2,636|| align=right|0,271|| align=right|7,48|| align=right|4,280||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40015)||1998 HB125|| align=right|14,8|| align=right|2,583|| align=right|0,122|| align=right|15,37|| align=right|4,151||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40016)||1998 HT127|| align=right|15,9|| align=right|2,431|| align=right|0,134|| align=right|2,72|| align=right|3,790||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40017)||1998 HY127|| align=right|14,9|| align=right|2,425|| align=right|0,076|| align=right|4,63|| align=right|3,776||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40018)||1998 HH134|| align=right|15,5|| align=right|2,386|| align=right|0,082|| align=right|6,05|| align=right|3,685||MBA||19. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40019)||1998 HR136|| align=right|15,4|| align=right|2,488|| align=right|0,118|| align=right|3,58|| align=right|3,923||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40020)||1998 HX136|| align=right|14,7|| align=right|2,530|| align=right|0,155|| align=right|7,12|| align=right|4,024||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40021)||1998 HG137|| align=right|15,0|| align=right|2,359|| align=right|0,073|| align=right|7,03|| align=right|3,622||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40022)||1998 HP146|| align=right|13,4|| align=right|2,946|| align=right|0,176|| align=right|13,69|| align=right|5,055||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40023)||1998 HU148|| align=right|14,7|| align=right|2,556|| align=right|0,256|| align=right|3,07|| align=right|4,087||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(40024)||1998 HW148|| align=right|15,1|| align=right|2,639|| align=right|0,090|| align=right|0,59|| align=right|4,286||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(40025)||1998 HQ149|| align=right|14,9|| align=right|2,543|| align=right|0,103|| align=right|6,68|| align=right|4,054||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(40026)||1998 JF3|| align=right|14,7|| align=right|2,463|| align=right|0,058|| align=right|8,00|| align=right|3,865||MBA||1. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40027)||1998 JH4|| align=right|14,9|| align=right|2,692|| align=right|0,047|| align=right|3,75|| align=right|4,416||MBA||15. maj 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(40028)||1998 KO1|| align=right|15,2|| align=right|2,491|| align=right|0,117|| align=right|5,19|| align=right|3,932||MBA||18. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40029)||1998 KG2|| align=right|14,9|| align=right|2,604|| align=right|0,265|| align=right|15,12|| align=right|4,202||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40030)||1998 KL2|| align=right|15,4|| align=right|2,579|| align=right|0,285|| align=right|13,84|| align=right|4,141||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40031)||1998 KP2|| align=right|13,6|| align=right|2,568|| align=right|0,016|| align=right|23,10|| align=right|4,115||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40032)||1998 KD10|| align=right|14,7|| align=right|2,472|| align=right|0,136|| align=right|8,49|| align=right|3,886||MBA||26. maj 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(40033)||1998 KX10|| align=right|15,3|| align=right|2,564|| align=right|0,193|| align=right|9,52|| align=right|4,106||MBA||22. maj 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(40034)||1998 KB11|| align=right|13,1|| align=right|3,099|| align=right|0,229|| align=right|18,05|| align=right|5,455||MBA||22. maj 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(40035)||1998 KO15|| align=right|14,7|| align=right|2,542|| align=right|0,127|| align=right|13,57|| align=right|4,052||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40036)||1998 KT19|| align=right|15,7|| align=right|2,584|| align=right|0,212|| align=right|5,01|| align=right|4,153||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40037)||1998 KS22|| align=right|15,1|| align=right|2,734|| align=right|0,158|| align=right|4,68|| align=right|4,520||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40038)||1998 KT22|| align=right|14,8|| align=right|2,519|| align=right|0,098|| align=right|10,64|| align=right|3,997||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40039)||1998 KW26|| align=right|15,1|| align=right|2,567|| align=right|0,285|| align=right|13,35|| align=right|4,111||MBA||21. maj 1998||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(40040)||1998 KC27|| align=right|14,3|| align=right|2,669|| align=right|0,141|| align=right|15,08|| align=right|4,359||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40041)||1998 KK29|| align=right|15,9|| align=right|2,579|| align=right|0,148|| align=right|4,77|| align=right|4,141||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40042)||1998 KM30|| align=right|15,3|| align=right|2,569|| align=right|0,139|| align=right|5,16|| align=right|4,118||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40043)||1998 KV30|| align=right|14,8|| align=right|2,616|| align=right|0,049|| align=right|11,73|| align=right|4,231||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40044)||1998 KH32|| align=right|15,2|| align=right|2,538|| align=right|0,193|| align=right|1,98|| align=right|4,043||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40045)||1998 KZ33|| align=right|15,0|| align=right|2,606|| align=right|0,224|| align=right|13,66|| align=right|4,206||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40046)||1998 KT34|| align=right|14,0|| align=right|2,648|| align=right|0,258|| align=right|12,69|| align=right|4,308||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40047)||1998 KW34|| align=right|16,1|| align=right|2,545|| align=right|0,189|| align=right|5,09|| align=right|4,060||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40048)||1998 KA36|| align=right|13,9|| align=right|2,595|| align=right|0,162|| align=right|11,00|| align=right|4,178||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40049)||1998 KB37|| align=right|13,7|| align=right|2,627|| align=right|0,066|| align=right|14,59|| align=right|4,256||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40050)||1998 KP37|| align=right|14,9|| align=right|2,566|| align=right|0,059|| align=right|5,00|| align=right|4,110||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40051)||1998 KY37|| align=right|15,0|| align=right|2,688|| align=right|0,056|| align=right|4,15|| align=right|4,407||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40052)||1998 KB38|| align=right|15,6|| align=right|2,498|| align=right|0,123|| align=right|3,77|| align=right|3,948||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40053)||1998 KH41|| align=right|15,3|| align=right|2,640|| align=right|0,171|| align=right|6,51|| align=right|4,289||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40054)||1998 KP42|| align=right|14,4|| align=right|2,481|| align=right|0,072|| align=right|13,25|| align=right|3,908||MBA||27. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40055)||1998 KS43|| align=right|13,5|| align=right|2,664|| align=right|0,306|| align=right|19,13|| align=right|4,348||MBA||24. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40056)||1998 KT44|| align=right|14,8|| align=right|2,687|| align=right|0,192|| align=right|6,91|| align=right|4,405||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40057)||1998 KJ45|| align=right|14,6|| align=right|2,634|| align=right|0,236|| align=right|13,80|| align=right|4,273||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40058)||1998 KL46|| align=right|15,1|| align=right|2,380|| align=right|0,231|| align=right|6,23|| align=right|3,671||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40059)||1998 KR47|| align=right|14,5|| align=right|2,676|| align=right|0,273|| align=right|10,06|| align=right|4,377||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40060)||1998 KC48|| align=right|14,6|| align=right|2,401|| align=right|0,166|| align=right|16,28|| align=right|3,719||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40061)||1998 KQ48|| align=right|14,4|| align=right|2,567|| align=right|0,145|| align=right|4,03|| align=right|4,113||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40062)||1998 KP49|| align=right|15,1|| align=right|2,686|| align=right|0,147|| align=right|18,05|| align=right|4,402||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40063)||1998 KV49|| align=right|14,0|| align=right|2,533|| align=right|0,093|| align=right|13,03|| align=right|4,031||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40064)||1998 KW50|| align=right|14,5|| align=right|2,559|| align=right|0,114|| align=right|9,08|| align=right|4,094||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40065)||1998 KX50|| align=right|14,0|| align=right|2,598|| align=right|0,108|| align=right|15,32|| align=right|4,187||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40066)||1998 KF51|| align=right|14,2|| align=right|2,534|| align=right|0,117|| align=right|14,87|| align=right|4,033||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40067)||1998 KA54|| align=right|13,6|| align=right|2,561|| align=right|0,056|| align=right|13,90|| align=right|4,099||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40068)||1998 KS54|| align=right|14,6|| align=right|2,571|| align=right|0,078|| align=right|7,63|| align=right|4,122||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40069)||1998 KQ55|| align=right|14,7|| align=right|2,651|| align=right|0,161|| align=right|14,83|| align=right|4,316||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40070)||1998 KG58|| align=right|14,9|| align=right|2,553|| align=right|0,125|| align=right|14,55|| align=right|4,079||MBA||26. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40071)||1998 KL59|| align=right|14,7|| align=right|2,548|| align=right|0,197|| align=right|8,54|| align=right|4,066||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40072)||1998 KZ59|| align=right|14,5|| align=right|2,535|| align=right|0,103|| align=right|15,01|| align=right|4,035||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40073)||1998 KN60|| align=right|14,4|| align=right|2,477|| align=right|0,106|| align=right|14,40|| align=right|3,897||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40074)||1998 KN63|| align=right|13,8|| align=right|2,746|| align=right|0,119|| align=right|13,46|| align=right|4,551||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40075)||1998 KS63|| align=right|15,8|| align=right|2,597|| align=right|0,252|| align=right|6,33|| align=right|4,184||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40076)||1998 LB|| align=right|14,5|| align=right|2,558|| align=right|0,111|| align=right|15,04|| align=right|4,091||MBA||2. junij 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40077)||1998 MZ4|| align=right|14,8|| align=right|2,572|| align=right|0,133|| align=right|12,21|| align=right|4,124||MBA||19. junij 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(40078)||1998 ML8|| align=right|13,8|| align=right|2,633|| align=right|0,270|| align=right|12,22|| align=right|4,272||MBA||19. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40079)||1998 MD9|| align=right|13,9|| align=right|2,695|| align=right|0,164|| align=right|13,31|| align=right|4,424||MBA||19. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40080)||1998 MY9|| align=right|13,7|| align=right|2,793|| align=right|0,148|| align=right|16,73|| align=right|4,667||MBA||19. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40081)||1998 MG14|| align=right|14,1|| align=right|2,611|| align=right|0,097|| align=right|15,58|| align=right|4,217||MBA||25. junij 1998||Caussols||ODAS
|-
|(40082)||1998 ML16|| align=right|14,7|| align=right|3,051|| align=right|0,082|| align=right|1,09|| align=right|5,328||MBA||27. junij 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(40083)||1998 MS18|| align=right|14,4|| align=right|2,668|| align=right|0,068|| align=right|9,70|| align=right|4,357||MBA||19. junij 1998||Caussols||ODAS
|-
|(40084)||1998 MS22|| align=right|14,2|| align=right|2,646|| align=right|0,067|| align=right|14,30|| align=right|4,303||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40085)||1998 MW32|| align=right|15,2|| align=right|2,381|| align=right|0,263|| align=right|5,50|| align=right|3,674||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40086)||1998 MK33|| align=right|14,8|| align=right|2,671|| align=right|0,228|| align=right|12,71|| align=right|4,363||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40087)||1998 MU34|| align=right|13,4|| align=right|2,685|| align=right|0,112|| align=right|14,14|| align=right|4,399||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40088)||1998 MJ37|| align=right|15,4|| align=right|2,736|| align=right|0,217|| align=right|15,63|| align=right|4,524||MBA||23. junij 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40089)||1998 MH40|| align=right|14,1|| align=right|2,926|| align=right|0,152|| align=right|11,78|| align=right|5,005||MBA||26. junij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(40090)||1998 MZ40|| align=right|14,8|| align=right|2,958|| align=right|0,078|| align=right|11,52|| align=right|5,087||MBA||28. junij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(40091)||1998 MH41|| align=right|14,9|| align=right|2,722|| align=right|0,217|| align=right|7,67|| align=right|4,490||MBA||28. junij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(40092)||1998 ME47|| align=right|14,9|| align=right|2,754|| align=right|0,100|| align=right|7,86|| align=right|4,570||MBA||28. junij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(40093)||1998 NH|| align=right|13,8|| align=right|2,776|| align=right|0,129|| align=right|12,26|| align=right|4,623||MBA||15. julij 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(40094)||1998 NN|| align=right|14,2|| align=right|2,660|| align=right|0,162|| align=right|14,88|| align=right|4,337||MBA||15. julij 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40095)||1998 OV4|| align=right|14,4|| align=right|2,734|| align=right|0,176|| align=right|7,99|| align=right|4,521||MBA||29. julij 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(40096)||1998 OR9|| align=right|13,8|| align=right|3,125|| align=right|0,138|| align=right|18,00|| align=right|5,523||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(40097)||1998 OB13|| align=right|12,9|| align=right|3,187|| align=right|0,082|| align=right|14,71|| align=right|5,688||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(40098)||1998 OW14|| align=right|14,5|| align=right|3,002|| align=right|0,134|| align=right|1,39|| align=right|5,202||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(40099)||1998 OB15|| align=right|13,9|| align=right|2,895|| align=right|0,067|| align=right|1,86|| align=right|4,924||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(40100)||1998 PV|| align=right|13,9|| align=right|2,744|| align=right|0,151|| align=right|8,23|| align=right|4,545||MBA||12. avgust 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(40101)||1998 QX|| align=right|15,2|| align=right|2,732|| align=right|0,201|| align=right|36,49|| align=right|4,514||MBA||19. avgust 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(40102)||1998 QU1|| align=right|15,2|| align=right|2,731|| align=right|0,174|| align=right|6,81|| align=right|4,513||MBA||19. avgust 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(40103)||1998 QX3|| align=right|13,2|| align=right|3,162|| align=right|0,157|| align=right|11,82|| align=right|5,621||MBA||17. avgust 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(40104)||1998 QE4|| align=right|13,7|| align=right|2,991|| align=right|0,091|| align=right|10,75|| align=right|5,171||MBA||17. avgust 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(40105)||1998 QL4|| align=right|14,1|| align=right|2,944|| align=right|0,038|| align=right|1,38|| align=right|5,050||MBA||17. avgust 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|40106 Erben||1998 QW5|| align=right|15,0|| align=right|2,933|| align=right|0,158|| align=right|7,35|| align=right|5,022||MBA||20. avgust 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(40107)||1998 QB7|| align=right|14,3|| align=right|2,847|| align=right|0,158|| align=right|11,79|| align=right|4,804||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40108)||1998 QU7|| align=right|13,4|| align=right|3,039|| align=right|0,096|| align=right|12,01|| align=right|5,298||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40109)||1998 QC8|| align=right|14,4|| align=right|2,757|| align=right|0,230|| align=right|5,73|| align=right|4,578||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40110)||1998 QM9|| align=right|14,0|| align=right|3,051|| align=right|0,157|| align=right|4,96|| align=right|5,330||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40111)||1998 QK12|| align=right|14,0|| align=right|3,018|| align=right|0,105|| align=right|9,24|| align=right|5,243||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40112)||1998 QM13|| align=right|14,3|| align=right|2,684|| align=right|0,173|| align=right|13,77|| align=right|4,397||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40113)||1998 QZ13|| align=right|13,7|| align=right|2,751|| align=right|0,092|| align=right|3,49|| align=right|4,562||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40114)||1998 QB15|| align=right|14,6|| align=right|2,772|| align=right|0,165|| align=right|9,97|| align=right|4,614||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40115)||1998 QB19|| align=right|13,2|| align=right|2,995|| align=right|0,115|| align=right|11,05|| align=right|5,183||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40116)||1998 QD19|| align=right|14,1|| align=right|3,093|| align=right|0,084|| align=right|11,38|| align=right|5,438||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40117)||1998 QG21|| align=right|14,7|| align=right|3,041|| align=right|0,197|| align=right|0,13|| align=right|5,302||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40118)||1998 QX22|| align=right|13,8|| align=right|3,105|| align=right|0,127|| align=right|16,44|| align=right|5,470||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40119)||1998 QB23|| align=right|13,6|| align=right|3,172|| align=right|0,151|| align=right|5,79|| align=right|5,647||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40120)||1998 QT23|| align=right|13,0|| align=right|3,014|| align=right|0,098|| align=right|10,65|| align=right|5,233||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40121)||1998 QA29|| align=right|14,7|| align=right|3,069|| align=right|0,102|| align=right|8,90|| align=right|5,376||MBA||18. avgust 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(40122)||1998 QZ30|| align=right|15,0|| align=right|3,082|| align=right|0,152|| align=right|0,21|| align=right|5,410||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40123)||1998 QC31|| align=right|14,2|| align=right|3,146|| align=right|0,191|| align=right|11,55|| align=right|5,579||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40124)||1998 QN35|| align=right|14,4|| align=right|2,923|| align=right|0,101|| align=right|3,11|| align=right|4,997||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40125)||1998 QU38|| align=right|14,9|| align=right|2,998|| align=right|0,128|| align=right|10,45|| align=right|5,190||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40126)||1998 QL40|| align=right|15,0|| align=right|2,707|| align=right|0,226|| align=right|11,82|| align=right|4,452||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40127)||1998 QD43|| align=right|13,8|| align=right|3,103|| align=right|0,072|| align=right|10,83|| align=right|5,464||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40128)||1998 QL43|| align=right|13,3|| align=right|3,017|| align=right|0,036|| align=right|9,05|| align=right|5,241||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40129)||1998 QY45|| align=right|13,7|| align=right|2,999|| align=right|0,127|| align=right|9,02|| align=right|5,192||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40130)||1998 QV47|| align=right|14,2|| align=right|3,050|| align=right|0,158|| align=right|7,31|| align=right|5,326||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40131)||1998 QJ48|| align=right|13,6|| align=right|2,995|| align=right|0,062|| align=right|3,53|| align=right|5,183||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40132)||1998 QL48|| align=right|13,6|| align=right|3,114|| align=right|0,148|| align=right|3,44|| align=right|5,494||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40133)||1998 QF53|| align=right|13,6|| align=right|3,173|| align=right|0,129|| align=right|5,73|| align=right|5,652||MBA||20. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40134)||1998 QO53|| align=right|14,3|| align=right|2,737|| align=right|0,269|| align=right|24,12|| align=right|4,527||MBA||27. avgust 1998||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(40135)||1998 QS53|| align=right|14,1|| align=right|3,020|| align=right|0,111|| align=right|9,52|| align=right|5,247||MBA||26. avgust 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(40136)||1998 QS56|| align=right|14,7|| align=right|3,211|| align=right|0,179|| align=right|1,37|| align=right|5,753||MBA||30. avgust 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(40137)||1998 QO60|| align=right|13,6|| align=right|2,672|| align=right|0,185|| align=right|11,22|| align=right|4,368||MBA||28. avgust 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(40138)||1998 QF63|| align=right|14,7|| align=right|3,045|| align=right|0,110|| align=right|9,32|| align=right|5,313||MBA||30. avgust 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(40139)||1998 QL64|| align=right|14,9|| align=right|2,688|| align=right|0,142|| align=right|14,64|| align=right|4,405||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40140)||1998 QQ68|| align=right|13,6|| align=right|3,110|| align=right|0,211|| align=right|17,72|| align=right|5,483||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40141)||1998 QL70|| align=right|14,2|| align=right|3,151|| align=right|0,093|| align=right|21,66|| align=right|5,592||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40142)||1998 QT70|| align=right|14,3|| align=right|3,087|| align=right|0,186|| align=right|11,68|| align=right|5,422||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40143)||1998 QW70|| align=right|13,2|| align=right|3,183|| align=right|0,154|| align=right|10,39|| align=right|5,677||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40144)||1998 QC71|| align=right|14,5|| align=right|2,853|| align=right|0,283|| align=right|7,24|| align=right|4,819||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40145)||1998 QF71|| align=right|14,8|| align=right|2,962|| align=right|0,116|| align=right|9,17|| align=right|5,098||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40146)||1998 QR71|| align=right|13,5|| align=right|3,168|| align=right|0,100|| align=right|9,41|| align=right|5,637||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40147)||1998 QB72|| align=right|13,4|| align=right|3,208|| align=right|0,171|| align=right|16,04|| align=right|5,746||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40148)||1998 QB73|| align=right|14,2|| align=right|2,994|| align=right|0,191|| align=right|9,16|| align=right|5,179||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40149)||1998 QF74|| align=right|13,9|| align=right|2,989|| align=right|0,069|| align=right|9,63|| align=right|5,167||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40150)||1998 QF75|| align=right|13,5|| align=right|3,170|| align=right|0,227|| align=right|13,89|| align=right|5,644||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40151)||1998 QO75|| align=right|13,5|| align=right|3,055|| align=right|0,103|| align=right|13,90|| align=right|5,340||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40152)||1998 QA77|| align=right|13,0|| align=right|2,986|| align=right|0,081|| align=right|8,48|| align=right|5,160||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40153)||1998 QD79|| align=right|13,4|| align=right|3,028|| align=right|0,150|| align=right|11,53|| align=right|5,269||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40154)||1998 QE83|| align=right|14,1|| align=right|3,049|| align=right|0,193|| align=right|14,17|| align=right|5,324||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40155)||1998 QA84|| align=right|14,0|| align=right|3,090|| align=right|0,223|| align=right|16,73|| align=right|5,431||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40156)||1998 QH86|| align=right|14,0|| align=right|3,185|| align=right|0,073|| align=right|15,68|| align=right|5,682||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40157)||1998 QA88|| align=right|12,8|| align=right|2,985|| align=right|0,096|| align=right|9,77|| align=right|5,156||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40158)||1998 QP88|| align=right|13,8|| align=right|3,124|| align=right|0,201|| align=right|9,85|| align=right|5,520||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40159)||1998 QC90|| align=right|13,3|| align=right|2,934|| align=right|0,170|| align=right|10,79|| align=right|5,024||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40160)||1998 QL91|| align=right|15,5|| align=right|1,910|| align=right|0,030|| align=right|21,10|| align=right|2,639||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40161)||1998 QO91|| align=right|13,3|| align=right|2,548|| align=right|0,174|| align=right|14,01|| align=right|4,067||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40162)||1998 QK95|| align=right|13,2|| align=right|2,982|| align=right|0,117|| align=right|9,40|| align=right|5,149||MBA||19. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40163)||1998 QC96|| align=right|14,0|| align=right|2,986|| align=right|0,073|| align=right|9,09|| align=right|5,159||MBA||19. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40164)||1998 QW99|| align=right|14,9|| align=right|3,066|| align=right|0,167|| align=right|12,56|| align=right|5,368||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(40165)||1998 QP102|| align=right|13,1|| align=right|3,042|| align=right|0,045|| align=right|10,17|| align=right|5,305||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(40166)||1998 QW102|| align=right|14,4|| align=right|2,979|| align=right|0,177|| align=right|8,19|| align=right|5,140||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(40167)||1998 QF103|| align=right|13,6|| align=right|3,155|| align=right|0,088|| align=right|10,16|| align=right|5,604||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(40168)||1998 QW104|| align=right|14,0|| align=right|3,117|| align=right|0,120|| align=right|9,96|| align=right|5,501||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(40169)||1998 QG105|| align=right|14,2|| align=right|3,175|| align=right|0,113|| align=right|6,28|| align=right|5,658||MBA||25. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(40170)||1998 RK|| align=right|13,9|| align=right|3,193|| align=right|0,074|| align=right|22,00|| align=right|5,705||MBA||1. september 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(40171)||1998 RS|| align=right|13,5|| align=right|3,070|| align=right|0,105|| align=right|15,87|| align=right|5,379||MBA||11. september 1998||Zeno||T. Stafford
|-
|(40172)||1998 RQ6|| align=right|13,8|| align=right|3,038|| align=right|0,062|| align=right|7,97|| align=right|5,293||MBA||15. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40173)||1998 RE7|| align=right|14,8|| align=right|2,925|| align=right|0,058|| align=right|1,46|| align=right|5,001||MBA||12. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(40174)||1998 RY12|| align=right|13,8|| align=right|3,152|| align=right|0,072|| align=right|15,70|| align=right|5,595||MBA||14. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(40175)||1998 RE16|| align=right|13,7|| align=right|3,034|| align=right|0,170|| align=right|5,62|| align=right|5,283||MBA||14. september 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(40176)||1998 RH27|| align=right|13,9|| align=right|2,969|| align=right|0,020|| align=right|9,12|| align=right|5,116||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40177)||1998 RU28|| align=right|14,4|| align=right|3,117|| align=right|0,192|| align=right|2,19|| align=right|5,503||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40178)||1998 RU36|| align=right|14,5|| align=right|3,175|| align=right|0,127|| align=right|5,38|| align=right|5,657||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40179)||1998 RM38|| align=right|14,4|| align=right|2,964|| align=right|0,090|| align=right|10,19|| align=right|5,101||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40180)||1998 RR48|| align=right|14,8|| align=right|3,049|| align=right|0,160|| align=right|1,81|| align=right|5,322||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40181)||1998 RN50|| align=right|14,9|| align=right|3,068|| align=right|0,134|| align=right|1,19|| align=right|5,374||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40182)||1998 RO55|| align=right|14,9|| align=right|2,267|| align=right|0,110|| align=right|4,43|| align=right|3,413||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40183)||1998 RP58|| align=right|14,0|| align=right|3,055|| align=right|0,094|| align=right|12,02|| align=right|5,339||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40184)||1998 RQ58|| align=right|13,6|| align=right|3,209|| align=right|0,030|| align=right|9,97|| align=right|5,746||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40185)||1998 RL60|| align=right|14,1|| align=right|3,039|| align=right|0,072|| align=right|9,53|| align=right|5,296||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40186)||1998 RN60|| align=right|13,8|| align=right|3,067|| align=right|0,121|| align=right|8,73|| align=right|5,370||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40187)||1998 RR61|| align=right|13,3|| align=right|3,468|| align=right|0,130|| align=right|2,93|| align=right|6,458||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40188)||1998 RQ64|| align=right|14,6|| align=right|3,057|| align=right|0,238|| align=right|1,98|| align=right|5,345||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40189)||1998 RR67|| align=right|13,8|| align=right|3,090|| align=right|0,185|| align=right|2,89|| align=right|5,431||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40190)||1998 RL74|| align=right|13,7|| align=right|3,162|| align=right|0,183|| align=right|3,72|| align=right|5,621||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40191)||1998 RM75|| align=right|13,5|| align=right|3,211|| align=right|0,068|| align=right|7,23|| align=right|5,753||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40192)||1998 RV75|| align=right|13,4|| align=right|2,871|| align=right|0,226|| align=right|13,16|| align=right|4,864||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40193)||1998 RF77|| align=right|13,0|| align=right|3,171|| align=right|0,130|| align=right|7,17|| align=right|5,647||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40194)||1998 RG78|| align=right|14,2|| align=right|2,989|| align=right|0,217|| align=right|9,42|| align=right|5,167||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40195)||1998 RU78|| align=right|13,7|| align=right|3,139|| align=right|0,183|| align=right|6,02|| align=right|5,560||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40196)||1998 RM80|| align=right|13,5|| align=right|3,176|| align=right|0,133|| align=right|9,35|| align=right|5,660||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40197)||1998 RP80|| align=right|13,1|| align=right|3,162|| align=right|0,090|| align=right|8,89|| align=right|5,622||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40198)||1998 SA1|| align=right|13,7|| align=right|3,183|| align=right|0,198|| align=right|1,38|| align=right|5,679||MBA||16. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(40199)||1998 SE1|| align=right|14,1|| align=right|3,139|| align=right|0,094|| align=right|10,50|| align=right|5,561||MBA||16. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(40200)||1998 SW9|| align=right|14,0|| align=right|3,178|| align=right|0,211|| align=right|1,41|| align=right|5,663||MBA||18. september 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(40201)||1998 SO13|| align=right|13,8|| align=right|3,114|| align=right|0,079|| align=right|12,42|| align=right|5,496||MBA||21. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(40202)||1998 SN26|| align=right|14,0|| align=right|3,119|| align=right|0,051|| align=right|5,11|| align=right|5,507||MBA||24. september 1998||Kleť||Klet
|-
|(40203)||1998 SP27|| align=right|14,7|| align=right|1,934|| align=right|0,104|| align=right|23,37|| align=right|2,690||MBA||24. september 1998||Catalina||CSS
|-
|(40204)||1998 SV27|| align=right|13,4|| align=right|3,201|| align=right|0,050|| align=right|16,38|| align=right|5,727||MBA||23. september 1998||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(40205)||1998 SU30|| align=right|14,3|| align=right|3,152|| align=right|0,218|| align=right|8,82|| align=right|5,596||MBA||19. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|[[40206 LheNica]]||1998 SB36|| align=right|14,0|| align=right|3,130|| align=right|0,108|| align=right|13,88|| align=right|5,536||MBA||26. september 1998||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(40207)||1998 SE44|| align=right|13,1|| align=right|3,165|| align=right|0,123|| align=right|7,15|| align=right|5,630||MBA||23. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(40208)||1998 SK53|| align=right|13,8|| align=right|3,205|| align=right|0,101|| align=right|15,04|| align=right|5,736||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40209)||1998 SU55|| align=right|14,1|| align=right|3,089|| align=right|0,160|| align=right|4,80|| align=right|5,429||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40210)||1998 SL56|| align=right|13,9|| align=right|3,038|| align=right|0,140|| align=right|9,15|| align=right|5,294||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40211)||1998 SC57|| align=right|14,7|| align=right|3,140|| align=right|0,226|| align=right|1,83|| align=right|5,563||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40212)||1998 SC58|| align=right|13,6|| align=right|3,172|| align=right|0,068|| align=right|21,93|| align=right|5,649||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40213)||1998 SQ58|| align=right|13,4|| align=right|3,207|| align=right|0,075|| align=right|14,81|| align=right|5,742||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40214)||1998 SR63|| align=right|14,6|| align=right|3,039|| align=right|0,253|| align=right|1,98|| align=right|5,298||MBA||29. september 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(40215)||1998 SZ69|| align=right|14,3|| align=right|3,057|| align=right|0,082|| align=right|9,60|| align=right|5,343||MBA||21. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40216)||1998 SF79|| align=right|13,5|| align=right|3,028|| align=right|0,121|| align=right|10,58|| align=right|5,269||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40217)||1998 SM87|| align=right|13,6|| align=right|3,082|| align=right|0,092|| align=right|8,61|| align=right|5,409||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40218)||1998 SQ97|| align=right|13,6|| align=right|3,132|| align=right|0,114|| align=right|17,39|| align=right|5,543||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40219)||1998 SX111|| align=right|13,9|| align=right|3,192|| align=right|0,162|| align=right|8,08|| align=right|5,703||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40220)||1998 SH122|| align=right|14,3|| align=right|3,197|| align=right|0,156|| align=right|5,03|| align=right|5,716||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40221)||1998 SG136|| align=right|13,6|| align=right|3,030|| align=right|0,121|| align=right|16,14|| align=right|5,274||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40222)||1998 SJ137|| align=right|14,4|| align=right|3,203|| align=right|0,156|| align=right|7,49|| align=right|5,732||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40223)||1998 SX142|| align=right|13,0|| align=right|3,044|| align=right|0,170|| align=right|16,55|| align=right|5,309||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40224)||1998 SJ143|| align=right|14,8|| align=right|3,079|| align=right|0,077|| align=right|10,16|| align=right|5,402||MBA||23. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(40225)||1998 SX144|| align=right|14,3|| align=right|3,102|| align=right|0,191|| align=right|2,33|| align=right|5,461||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(40226)||1998 SA145|| align=right|13,3|| align=right|3,167|| align=right|0,224|| align=right|15,19|| align=right|5,636||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(40227)||1998 SR145|| align=right|12,8|| align=right|3,954|| align=right|0,245|| align=right|10,33|| align=right|7,860||HLD||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(40228)||1998 TR1|| align=right|14,5|| align=right|2,696|| align=right|0,227|| align=right|12,70|| align=right|4,425||MBA||12. oktober 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(40229)||1998 TO3|| align=right|15,6|| align=right|1,927|| align=right|0,086|| align=right|21,08|| align=right|2,675||MBA||14. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40230)||1998 TJ6|| align=right|13,5|| align=right|3,165|| align=right|0,191|| align=right|2,52|| align=right|5,631||MBA||14. oktober 1998||Kleť||Klet
|-
|(40231)||1998 TS6|| align=right|16,3|| align=right|1,916|| align=right|0,071|| align=right|22,34|| align=right|2,652||MBA||14. oktober 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(40232)||1998 UD|| align=right|13,7|| align=right|2,293|| align=right|0,109|| align=right|23,38|| align=right|3,471||MBA||16. oktober 1998||Catalina||CSS
|-
|(40233)||1998 UH2|| align=right|13,8|| align=right|3,186|| align=right|0,184|| align=right|7,03|| align=right|5,687||MBA||20. oktober 1998||Caussols||ODAS
|-
|(40234)||1998 UG4|| align=right|13,5|| align=right|3,198|| align=right|0,154|| align=right|12,34|| align=right|5,717||MBA||21. oktober 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(40235)||1998 UX7|| align=right|13,1|| align=right|3,213|| align=right|0,120|| align=right|11,43|| align=right|5,758||MBA||23. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40236)||1998 UF33|| align=right|13,3|| align=right|2,555|| align=right|0,176|| align=right|11,38|| align=right|4,084||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40237)||1998 VM6|| align=right|11,6|| align=right|5,241|| align=right|0,219|| align=right|6,29|| align=right|12,00||JUT||11. november 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(40238)||1998 VR13|| align=right|13,5|| align=right|4,010|| align=right|0,236|| align=right|4,92|| align=right|8,029||HLD||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40239)||1998 VY16|| align=right|13,4|| align=right|3,094|| align=right|0,189|| align=right|15,59|| align=right|5,443||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40240)||1998 VV37|| align=right|13,7|| align=right|3,127|| align=right|0,265|| align=right|9,64|| align=right|5,528||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40241)||1998 VA46|| align=right|16,3|| align=right|1,959|| align=right|0,052|| align=right|17,56|| align=right|2,741||MBA||15. november 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40242)||1998 VU46|| align=right|14,1|| align=right|3,145|| align=right|0,173|| align=right|5,94|| align=right|5,577||MBA||14. november 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(40243)||1998 WH1|| align=right|14,4|| align=right|2,322|| align=right|0,235|| align=right|24,31|| align=right|3,538||MBA||18. november 1998||Catalina||CSS
|-
|(40244)||1998 WP4|| align=right|14,8|| align=right|1,914|| align=right|0,084|| align=right|24,68|| align=right|2,648||MBA||17. november 1998||Catalina||CSS
|-
|(40245)||1998 WO7|| align=right|16,5|| align=right|2,134|| align=right|0,305|| align=right|45,77|| align=right|3,116||MBA||23. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40246)||1998 WV18|| align=right|12,0|| align=right|3,946|| align=right|0,142|| align=right|11,26|| align=right|7,838||HLD||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40247)||1998 XK4|| align=right|15,4|| align=right|1,945|| align=right|0,115|| align=right|20,27|| align=right|2,711||MBA||11. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40248)||1998 XF5|| align=right|14,0|| align=right|2,641|| align=right|0,215|| align=right|14,02|| align=right|4,291||MBA||12. december 1998||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(40249)||1998 XM11|| align=right|14,5|| align=right|2,255|| align=right|0,160|| align=right|6,88|| align=right|3,387||MBA||13. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(40250)||1998 XG16|| align=right|14,8|| align=right|1,929|| align=right|0,058|| align=right|24,64|| align=right|2,679||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*

Seznami asteroidov